Savstrup kan henvise til flere stednavne:
 Savstrup (Borbjerg Sogn) – en bebyggelse i Borbjerg Sogn, Holstebro Kommune
 Savstrup (Mejrup Sogn) – en bebyggelse i Mejrup Sogn, Holstebro Kommune
 Savstrup (Sydslesvig) – en landsby og kommune i Slesvig-Flensborg kreds i Slesvig-Holsten